Petrocelli steht für:

 Petrocelli, US-amerikanische Fernsehserie

Personen:
 Antonio Petrocelli (* 1953), italienischer Komiker und Schauspieler
 Biagio Petrocelli (1892–1976), italienischer Verfassungsrichter
 Paolo Petrocelli (* 1984), italienischer Kulturmanager
 Rico Petrocelli (* 1943), US-amerikanischer Baseballspieler
 Vincenzo Petrocelli (1823–1896), italienischer Maler